

Anatomia
 IFD – Interfalangee distali, falangi terminali delle dita degli arti

Demografia
 IFD – Institut für Demoskopie Allensbach, istituto di ricerca d'opinione tedesco

Informatica
 IFD – Image File Directory, tipo di tag per i formati della compressione delle immagini